Connecticut – è uno dei cinquanta Stati federati che compongono gli Stati Uniti, situato sulla costa nord-orientale nella regione della Nuova Inghilterra
 Colonia del Connecticut –  colonia inglese fondata nel 1636, era una delle tredici colonie a fondare gli Stati Uniti d'America.
 Connecticut – fiume degli Stati Uniti, nella regione della Nuova Inghilterra
 USS Connecticut – Sette navi della US Navy sono state battezzate Connecticut, in onore del 5º Stato dell'Unione
 Università del Connecticut (UConn) – università pubblica in Connecticut, con sede a Storrs, nel comune di Mansfield. 
 Connecticut Avenue